Porta Torre – porta delle mura di Asti
 Porta Torre – porta delle mura di Como